Ram Singh può riferirsi a:

 Ram Badan Singh, scienziato agricolo indiano
 Ram Raja Prasad Singh (1936-2012), politico nepalese
 Ram Singh I (m. 1688), Maharaja di Jaipur
 Ram Singh II (1835-1880), Maharaja di Jaipur
 Ram Singh di Bharatpur (1873-1929), Maharaja di Bharatpur
 Ram Singh di Dholpur (1883-1911), Jat di Dholpur
 Ram Singh di Marwar (1730-1772), Raja di Marwar
 Ram Singh Kuka (1816-1885), capo religioso sikh